Ferrandini – cognome italiano
 Giovanni Battista Ferrandini – compositore italiano